Fawsitt ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Albert Fawsitt (1850–1928), schottischer Chemiker
 Dylan Fawsitt (* 1990), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler